Владимир Константинович Курлятев (ум. после 1568) — князь, воевода в царствование Ивана Грозного, старший сын боярина и воеводы князя Константина Ивановича Курлятева (ум. 1552).

Биография 
В 1564-1565 годах князь Владимир Константинович Курлятев служил воеводой в Полоцке и Брянске. В 1566 году вместе с некоторыми боярами и князьями подписал грамоту, в которой поручался за боярина князя Михаила Ивановича Воротынского, освобожденного из заключения.

В 1566 году князь В. К. Курлятев подписал соборное постановление о продолжении войны с Великим княжеством Литовским из-за Ливонии. В 1568 году был назначен воеводой полка левой руки в ливонском походе.

После 1568 года князь Владимир Константинович Курлятев был казнен по подозрению в участии в заговоре против царя Ивана Грозного.

В «Истории князя великого московского», написанной князем Андреем Михайловичем Курбским, вслед за рассказом об убиении князя Петра Семёновича Серебряного-Оболенского, говорится: «Потом того же роду княжат побиено: Александра Ярославова (Ярославского) и князя Владимира Курлятева…; и были те оба, паче же Александр, мужие воистину ангелом подобные жительством и разумом: бо были так искусны в книжном разуме православных догмат, иже все священные писания во устах имели; к тому и в военных делах светлы и нарочиты».

Имя князя В. К. Курлятева записано в «Синодик» Ивана Грозного.

Литература 
 

Владимир Константинович
Участники Ливонской войны
Полковые воеводы
Воеводы Полоцка
Воеводы Брянска
Казнённые при Иване Грозном
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании